Мотыка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.

  — село в административном районе Гмина Пёнтница Ломжинского повята Подляского воеводства на северо-востоке Польши.

Фамилия 
 
 Мотыка, Томаш (род. 1981) — польский фехтовальщик, шпажист, серебряный призёр Олимпийских игр.
 Мотыка, Юзеф (1900—1984) — польский учёный-лихенолог.
 Мотыка, Ярослав Николаевич (род. 1943) — советский скульптор, лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко (1972).

См. также